Orquestra Nacional de França, orquestra simfònica de França
 National Film Board of Canada (del seu nom en francès Office National du Film), institució pública de producció i promoció de l'audiovisual del Canadà
 Oficina Nacional dels Boscos (del seu nom en francès Office National des Forêts), organisme públic de gestió dels boscos de França